Världsmästerskapet i handboll för herrar 1997 spelades i Kumamoto i Japan, 17 maj-1 juni 1997. Ryssland vann turneringen före Sverige och Frankrike.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Final

Slutställning 

1997 i Japan
Internationella handbollstävlingar i Japan
Handbollssäsongen 1996/1997
Kumamoto prefektur
1997
WP:Projekt Japan